Hojo puede referirse a: 

Clan Hōjō, un clan de Japón;
Ciudad de Hōjō, una ciudad de la Prefectura de Ehime (Japón).